Stuff hace referencia a varios artículos:

Stuff es una revista de entrevistas, reportajes gráficos y artículos dirigida a un público principalmente masculino
Stuff Smith fue un violinista estadounidense de jazz que pertenece a la corriente del swing.

Música
Stuff (banda), grupo de jazz funk estadounidense.
Break Stuff es una canción de la banda de Rap metal Limp Bizkit.
Good Stuff, segundo sencillo del álbum debut Kaleidoscope (1999) de la cantante Kelis.
Hot Stuff, primer sencillo del exitoso álbum Bad Girls de la cantante estadounidense Donna Summer.

Televisión
Forgiveness and stuff, episodio de la serie de televisión Gilmore Girls.
Santa's secret stuff, episodio de la serie de televisión Gilmore Girls.